A brit nagydíj volt az 1985-ös Formula–1 világbajnokság nyolcadik futama.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Ayrton Senna: 58 (1-57 / 59)
 Alain Prost: 7 (58 / 60-65)

Alain Prost 19. győzelme, 13. leggyorsabb köre, Keke Rosberg 4. pole-pozíciója.
 McLaren 45. győzelme.

Patrick Tambay 100. versenye.

Források 

 A Formula–1 hivatalos oldala

Brit Nagydíj, 1985
Brit Formula–1 futamok